Майна! — командне слово, що означає «опускай!».
 Майна (зазвичай Мані) — півострів на півдні півострова Пелопоннес.
 Майна — птах ряду горобцеподібних, родини шпакових.
 Майна — гора в Криму.
 «Майна» — канадський фільм-драма 2013 року.